Boom Boom (canção de Britney Spears) — do álbum In the Zone
 Boom Boom (canção de Mabel) — representante da Dinamarca no Festival Eurovisão da Canção 1978
 Boom Boom (canção de Emmy) — representante da Arménia no Festival Eurovisão da Canção 2011

Desambiguações de música